У світі тварин (мультсеріал) — британський анімаційний серіал.
 У світі тварин (телепередача) — радянська і російська телепередача про світ тварин.